Giampaolo ist ein männlicher, italienischer Vorname, entstanden aus der Verbindung der Vornamen Gianni und Paolo. Eine weitere Variante dieses Doppelnamens ist Gianpaolo.

Namensträger 

 Giampaolo Capovilla (1945–1997), italienische Maler
 Giampaolo Caruso (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Giampaolo Cheula (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Giampaolo Crepaldi (* 1947), römisch-katholischer Bischof von Triest
 Giampaolo De Dominici (1680–1758), italienischer Schauspieler, Musiker, Sänger und Komponist
 Giampaolo Di Paola (* 1944), italienischer Admiral
 Giampaolo Lomi (1930–2021), italienischer Fußballspieler
 Giampaolo Mazza (* 1956), italienischer Fußballtrainer
 Giampaolo Menichelli (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Giampaolo Morelli (* 1974), italienischer Schauspieler
 Giampaolo Pazzini (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Giampaolo Simi (* 1965), italienischer Krimischriftsteller, Drehbuchautor, Lektor und Journalist

Familienname 
 Federico Giampaolo (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Marco Giampaolo (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Italienischer Personenname